ONT puede referirse a:

 ONT, Organización Nacional de Trasplantes, organismo público español encargado de los asuntos relacionados con trasplantes.
 ONT, código IATA de Ontario, California, Estados Unidos.
 ONT, segundo canal de la Televisión Nacional de Bielorrusia.
 ONT (Optical Network Terminal), Terminal Óptico de Red, equipo que hace de interfaz entre la fibra óptica de la compañía de telecomunicaciones y el cableado convencional del usuario.